Malma kyrka kan syfta på:

 Malma kyrka, Västergötland
 Malma kyrka, Västmanland
 Lilla Malma kyrka